Camp Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Camp Island (Brevard County, Florida)
 Camp Island (Citrus County, Florida)
 Camp Island (Georgia)
 Camp Island (Iowa)
 Camp Island (Hancock County, Maine)
 Camp Island (Knox County, Maine)
 Camp Island (Minnesota)
 Camp Island (New Hampshire)
 Camp Island (New York)
 Camp Island (Virginia)

in Kanada:
 Camp Island (Nunavut)

in Australien:
 Camp Island (Western Australia)